Le Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées désigne un pays, au sens aménagement du territoire, situé dans l'Ariège.

Localisation 

Situé dans le piémont des Pyrénées au Nord de l'Ariège

Description 
 Date de reconnaissance : 
 Surface : 780 km²
 Population : 46 573 habitants
 Villes principales : Pamiers, Saverdun, Mazères, Saint-Jean-du-Falga, La Tour-du-Crieu, Lézat-sur-Lèze, Le Mas-d'Azil

Communes membres 

Le nombre d’Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est de 4 pour un total de 62 communes.

 Communauté de communes de la Vallée de la Lèze
 Communauté de communes de l'Arize
 Communauté de communes du Pays de Pamiers
 Communauté de communes du canton de Saverdun

Et 3 communes isolées (Villeneuve-du-Latou, Lescousse et Saint-Jean-du-Falga).

Voir aussi

Articles connexes 

 Pays (aménagement du territoire)
 Pays des Pyrénées

Liens externes 

 Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées

Portes d’Ariege-Pyrenees
Géographie de l'Ariège